Waydelich ist der Familienname folgender Personen:

 Chrétien Waydelich (1841–19??), französischer Krocketspieler und Olympiasieger
 Raymond-Émile Waydelich (* 1938), französischer Maler, Bildhauer und Aktionskünstler